Сезон 2009/2010 стал для «Ромы» 77-м в Чемпионате Италии. В конце августа после двух поражений в чемпионате команду покинул главный тренер Лучано Спаллетти. Однако до этого он успел вывести команду в групповой этап Лиги Европы. На место главного тренера был назначен Клаудио Раньери. При нем «волки» до последнего бились за чемпионский титул с миланским Интером, однако уступили его, проиграв в 35 туре «Сампдории», что позволило Интеру выйти на 1-е место.

Команда смогла дойти до финала кубка Италии, где с минимальным счетом уступила тому же Интеру.

Еврокубковая компания закончилась для римлян на стадии 1/16 финала, команда вылетела от греческого Панатинаикоса.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 закреплен за Алдаиром

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

3.500.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

21.650.000

Зима 

0

Общие убытки:3.500.000

Общая прибыль:21.650.000

Разница:18.150.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига Европы

Квалификация

3-й квалификационный раунд

Плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2009/2010
Рома